Ciupe ist der Familienname von
 Alexandru Ciupe (* 1972), rumänischer Judoka 
 Raul Ciupe (* 1983), rumänischer Fußballspieler

Ciupe ist der Geburtsname von
 Diana Pop (geb. Ciupe, * 1971), rumänisch-ungarische Basketballspielerin und Judoka